Keyport (New Jersey)
Keyport (Washington)